Pistolet (brood), een klein knapperig brood (in België rond, in Nederland langwerpig)
 Algemene benaming voor Spaanse en Italiaanse goudstukken
 Oude naam voor het pistool, een halfautomatisch handvuurwapen.